Okręty US Navy o nazwie USS "Miantonomah", pochodzącą od Miantonomoha, wodza plemienia Narragansett, który był krewnym słynnego szefa tego plemienia - Canonicusa:

Pierwszy "Miantonomah" (CMc-5) wszedł do służby w 1941 i został zatopiony przez wroga we wrześniu 1944.
Drugi "Miantonomah" (ACM-13) wszedł do służby w 1950 i został wycofany w 1955.

Zobacz też USS "Miantonomoh".

Miantonomah